La negligencia, de forma general, se refiere al descuido, a la falta de cuidado o a la falta de aplicación.

La negligencia también es un concepto en Derecho;

 Negligencia profesional, un caso de negligencia o incompetencia por parte de un profesional;
 Negligencia médica, la falta de ejercicio de un doctor del grado de cuidado y habilidad que un médico o cirujano de la misma especialidad médica utilizaría bajo circunstancias similares;
 Negligencia legal, la no prestación de un abogado de servicios profesionales con la habilidad, prudencia y diligencia que un abogado normal y razonable utilizaría bajo circunstancias similares;
 Negligencia técnica, defecto de cálculo en el proceso de diseño de un producto o servicio no solo evitable, sino que el no evitarlo conlleva responsabilidad pública;
 Negligencia respeto.

La negligencia es un concepto en neurología, relacionado con la incapacidad para orientarse, actuar o responder a un estímulo que se presenta contralateral a la lesión cerebral;
 Negligencia sensorial;
 Negligencia espacial cerebral;
 Negligencia motora;
 Negligencia afectiva;
 Negligencia representacional.
https://www.google.com/search?q=informesmedicospericiales.com&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l2j46i39i199i362i465j35i39i362l4j69i59i450.27595j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
La negligencia se refiere a la falta de cuidado o atención que debería tener una persona en una situación determinada, lo que puede resultar en daño o perjuicio para otra persona o para sí mismo.

La negligencia puede ser tanto activa como pasiva. La negligencia activa se refiere a una acción u omisión deliberada que resulta en daño o perjuicio. La negligencia pasiva, por otro lado, se refiere a una falta de acción o descubierto involuntario que causa daño o perjuicio.

Por ejemplo, si un médico no realiza pruebas adecuadas antes de recetar un medicamento que resulta en una reacción alérgica grave en el paciente, se consideraría negligencia médica. Del mismo modo, si un conductor no presta atención mientras conduce y causa un accidente, esto también puede prescindir.

En resumen, la negligencia se produce cuando una persona no cumple con el deber de cuidado y atención que se espera de ella en una situación determinada, lo que puede resultar en daño o perjuicio para otras personas.